Die Spor Toto Süper Lig 2015/16 (offiziell: Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu) war die 58. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 14. August 2015 eröffnet und endete am 19. Mai 2016. Aufgrund des Todes von Hasan Doğan am 5. Juli 2008 beschloss der türkische Fußballverband die Saison 2015/16 in Anlehnung an den ehemaligen Präsidenten des Türkischen Fußballverbandes Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu zu nennen.

Die zwei Erstplatzierten der Saison nahmen gemäß UEFA-Fünfjahreswertung an der UEFA Champions League 2016/17 teil, wobei der Erstplatzierte direkt qualifiziert war und der Zweitplatzierte entsprechend seinem Klub-Koeffizienten sich erst über die Qualifikationsrunden qualifizieren musste. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier qualifizierten sich für die UEFA Europa League 2016/17.

Austragungsmodus und Modalitäten

Austragungsmodus 
Die Liga wird mit Hin- und Rückspielen derart veranstaltet, dass alle 18 teilnehmenden Mannschaften zweimal gegeneinander antreten müssen. Gespielt wird nach der Drei-Punkte-Regel. Bei Sieg erhält die Siegermannschaft drei Punkte und die Verlierermannschaft bleibt ohne Punkterhalt. Nach einem Unentschieden erhalten beide Mannschaften einen Punkt. Bei Punktgleichheit ist erst der direkte Vergleich zwischen den betroffenen Mannschaften ausschlaggebend und anschließend die Tordifferenz.

Die Mannschaft, die nach dem letzten Spieltag den 1. Tabellenplatz belegt, wird neuer türkischer Meister, während die drei Letztplatzierten der Tabelle in die TFF 1. Lig, die zweithöchste türkische Spielklasse, absteigen.

Verteilung der Europa-Cup-Plätze 
Die zwei Erstplatzierten der Saison nehmen gemäß UEFA-Fünfjahreswertung an der UEFA Champions League 2016/17 teil, wobei der Meister direkt qualifiziert ist und der Zweitplatzierte entsprechend seinem Klub-Koeffizienten sich erst über die Qualifikationsrunden qualifizieren muss. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier qualifizieren sich für die UEFA Europa League 2016/17. Landet der Pokalsieger unter den ersten vier in der Tabelle, qualifiziert sich zusätzlich die Mannschaft auf Platz fünf für die UEFA Europa League 2016/17.

Transferperioden 
Die Sommertransferperiode begann am 9. Juni 2015 und endete am 31. August 2015, die Wintertransferperiode begann am 5. Januar 2016 und endete am 1. Februar 2016.

Ausländerkontingent 
Am 5. Januar 2015 veröffentlichte der türkische Fußballverband eine neue Ausländerregelung für die Süper Lig. Diese Neuregelung wurde auf Wunsch der Erstligavereine beschlossen. Demnach durften in der Saison 2015/16 die Klubs maximal 28 Spieler in der ersten Mannschaft unter Vertrag haben. Es konnten maximal 14 ausländische Spieler unter Vertrag genommen werden. Bei den inländischen Spielern mussten mindestens zwei Spieler aus der eigenen Jugend und vier weitere aus anderen türkischen Jugendmannschaften stammen. Spieler, die türkische Wurzeln hatten, aber nicht für die Türkische Fußballnationalmannschaft spielten, wurden als ausländische Spieler gezählt.

Während eines Spieltags mussten die Mannschaften sieben türkische Spieler im 18er-Kader haben sowie einen türkischen Ersatztorwart. In der Startelf konnten alle Spieler ausländischer Herkunft sein.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2015/16 kamen zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereinen drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison. Als Zweitligameister schaffte Kayserispor den direkten Wiederaufstieg. Als Vizemeister der TFF 1. Lig schaffte Osmanlıspor FK den Aufstieg und kehrte nach sechs Jahren wieder in die Süper Lig zurück. Früher spielte der Verein unter dem Namen Ankaraspor. Der dritte und letzte Aufsteiger wurde der Playoff-Sieger Antalyaspor.

Besondere Vorkommnisse 
 Der Klub Istanbul Başakşehir unterschrieb Ende Mai 2015 mit der Krankenhauskette Medipol ein Name-Sponsoringvertrag über eineinhalb Jahre. Danach wird der Klub für die Vertragsdauer von vier Spielzeiten den Firmennamen in seinem Vereinsnamen mitführen und demzufolge Medipol Başakşehir FK heißen.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten zählen die mehr geschossenen Tore, bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Zuschauertabelle

Trainer

Trainerwechsel vor der Saison

Trainerwechsel während der Saison

Spielstätten

Sponsoren

Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul 
Es sind alle Spieler aufgelistet die mindestens einmal auf der Ersatzbank saßen.

Siehe auch 
 Türkischer Fußballpokal 2015/16
 TFF 1. Lig 2015/16
 TFF 2. Lig 2015/16
 TFF 3. Lig 2015/16

Weblinks 
 Süper Lig 2015/16 auf kicker.de

Einzelnachweise 

2015/16
Fußballsaison 2015/16